Monkey Business () — англійський вислів, що означає «безглузда робота, даремна справа, валяння дурня, жартівлива витівка».

Може мати такі значення:

У кіно 
 «Безглузда робота» () — художній фільм кіностудії Marx Brothers.
 Безглузда робота () (1952) — кінокомедія, режисер Говард Гоукс.

У музиці 
 «Monkey Business» — гурт.
 «Monkey Business» — альбому гурту «The Black Eyed Peas».
 «Monkey Business» — пісня гурту «Skid Row».
 «Too Much Monkey Business» — пісня Чака Беррі.